(1963-), marionnettiste, doubleur et producteur américain
David Rudman (1943-2022), lutteur, judoka et pratiquant de sambo soviétique